Pontià (cònsol sufecte) (Pontianus) fou cònsol sufecte el 135.
 Procle Pontià (Proculus Pontianus) fou consol el 238.
 Servi Octavi Laenes Pontià (Servius Octavius Laenas Pontianus), cònsol el 131 amb Marc Antoni Ruf